Imię i nazwisko Jerome Davis nosili lub noszą m.in.:
 Jerome Davis (1891–1979) – amerykański socjolog, działacz społeczny
 Jerome Davis  (ur. 1977) – amerykański lekkoatleta, sprinter